Struer (gemeente)
 Struer (plaats)
 Struer (parochie)